Ви́ктор Бату́рин:
 Батурин, Виктор Николаевич (род. 1956) — российский бизнесмен, продюсер, брат жены мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной.
 Батурин, Виктор Павлович (1863—1938) — русский художник.